Ook: Gronenburg, een kasteel nabij Groningen
Huis Groenenberg, een kasteelachtig huis in Thorn